

Carriera

Calcio a 11

Club 
Mariam Abdulai Toloba ha iniziato a giocare a calcio all'età di quattro anni, arrivando a giocare nelle giovanili dello Sparta Petegem, per poi passare al  all'età di tredici anni. Per un paio di stagioni ha giocato nelle giovanili del Gent e nella seconda squadra. Con la maglia azzurra del Gent ha giocato per quattro stagioni consecutive, vincendo per due volte la Coppa del Belgio.

Nell'estate 2019 lasciò il Gent per trasferirsi all'. Alla prima stagione con la maglia color malva dell'Anderlecht vinse il campionato belga; fece, inoltre, il suo esordio in UEFA Women's Champions League, realizzando la sua prima rete nella vittoria contro le norvegesi del .

Nazionale 
Mariam Abdulai Toloba ha fatto parte delle selezioni giovanili del Belgio, giocando tre partite con la selezione Under-16, quindici con la selezione Under-17 e sedici con la selezione Under-19, scendendo in campo nelle partite di qualificazione alle fasi finali dei campionati europei di categoria.

Nel luglio 2015 è stata nominata dalla UEFA nella lista dei gol dell'anno per la stagione 2014-2015, unica donna tra i dieci candidati, per la rete realizzata nella vittoria per 5-0 sul Galles nel corso delle qualificazioni al campionato europeo Under-17 2015.

Calcio a 5 
Mariam Abdulai Toloba ha fatto parte della nazionale di calcio a 5 del Belgio in occasione del turno preliminare della UEFA Women's Futsal Championship 2019, giocando e segnando in tutte e tre le partite del girone, concluso con l'eliminazione del Belgio dal torneo.

Nell'aprile 2020 ha assunto il ruolo di assistente allenatore del Futsal Besiktas Gent, società di calcio a 5 belga, affiancando l'allenatore Andy Van de Geuchte.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 24 aprile 2021.

Palmarès

Club 
 
Anderlecht: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022

 
Gent: 2016-2017, 2018-2019

Note

Collegamenti esterni